Моисеев, Николай Дмитриевич:
 Моисеев, Николай Дмитриевич (1902—1955) — советский астроном, механик, историк науки.
 Моисеев, Николай Дмитриевич (род. 1916) — советский танкист, мастер танкового боя.